Seize-Juin ou XVI-Juin ou 16-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies, places, lieux ou édifices, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique :
 Le , la bataille de Ligny fut la dernière victoire de Napoléon Ier, deux jours avant Waterloo, sur l'actuelle commune de Sombreffe dans la province de Namur.

En France :
 Le , pendant la guerre de Dix Ans, épisode comtois de la guerre de Trente Ans : La bataille de Chamole dans le Jura.

 Le  : Atterrissage forcé, à Mimizan-Plage dans les Landes, de l'Oiseau Canari, dans lequel Jean Assollant, René Lefèvre et Armand Lotti réalisèrent la première traversée sans escale de l’Atlantique Nord dans le sens Ouest-Est.

 Le , pendant la Bataille de France vers le début de la Seconde Guerre mondiale :
 Le sacrifice des Tirailleurs sénégalais du 26e RTS durant les combats livrés en Eure-et-Loir, à Pierres, Néron, Chartainvilliers, etc.
 Les combats, victimes et destructions en Eure-et-Loir, Cher et Côte-d'Or, notamment à Rouvray-Saint-Denis, Houville-la-Branche, Les Aix-d'Angillon, Saulieu, etc.
 Le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 A Savigny-en-Revermont en Saône-et-Loire : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Juin (odonymie).

Graphies en langue étrangère

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
16